Medicina ocupacional puede referirse a:

 una enfermedad profesional y la disciplina que se ocupa de tratarla; o
 las condiciones de trabajo y su estudio.